Campesi – abitanti di Campi (Francia)
Campesi – abitanti di Campi (Francia)
Campesi – abitanti di Campo (Svizzera)
Campesi – abitanti di Campo Ligure
Campesi – abitanti di Campo nell'Elba
Campesi – abitanti di Marina di Campo
Campesi – abitanti di Santa Maria del Campo (Rapallo)